Le Championnat de France de football de National 2 2021-2022 est la  du championnat de France de football de quatrième division.

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-quatre clubs français et monégasques répartis en quatre groupes de seize clubs, en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football entre le  et le .

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en National 3.

Participants

Décisions administratives, retraits et repêchages 
La saison 2020-2021 ayant été suspendu puis définitivement annulé alors que neuf journées avaient pu se dérouler, l'ensemble des équipes sont reconduites pour cette saison à l'exception de quelques-unes :
 le  et dernier du championnat de National, Lyon - La Duchère est relégué en National 2;
 les deux clubs de Bourges évoluant en N2, le Bourges Foot et Bourges 18 fusionnent pour devenir Bourges Foot 18;
 le GFC Ajaccio est rétrogradé administrativement en National 3 par la DNCG au cours de l'été.

Ainsi il est fait quelques ajustements :
 le CS Sedan Ardennes accède à la troisième division, en tant que meilleur deuxième de National 2 lors de la saison 2019-2020;
le club de l'AS Vitré et la réserve du LOSC Lille, meilleurs  lors de la saison 2019-2020 sont repêchés; se désistant, le LOSC permet à la réserve du club de Montpelier HSC de se voir promu en N2.

Localisation

Groupe A

Clubs participants

Compétition 

| valign="top" |
|}

Groupe B

Clubs participants

Compétition 

| valign="top" |
|}

Groupe C

Clubs participants

Compétition 

| valign="top" |
|}

Groupe D

Clubs participants

Compétition 

| valign="top" |
|}

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel

Articles connexes 

 Championnat de France de football de National 2
 Coupe de France de football 2021-2022
 Championnat de France de football 2021-2022
 Championnat de France de football de Ligue 2 2021-2022
 Championnat de France de football National 2021-2022
 Championnat de France de football de National 3 2021-2022

2021-2022
Championnat M4
Football M4
France M4